

Geografia
 Australia
 Aberfeldy – località dello stato di Victoria

 Canada
 Aberfeldy – località dell'Ontario
 Aberfeldy – località del Saskatchewan

 Regno Unito
 Aberfeldy – località del Perth e Kinross (Scozia)

Musica
 Aberfeldy – gruppo musicale scozzese

Altro
 Aberfeldy – tipo di whisky